«Жанна д’Арк» () — американский исторический фильм Виктора Флеминга, снятый в  году по сценарию Максвелла Андерсона. Лауреат двух премий «Оскар»: за лучший дизайн костюмов в цветном фильме (Дороти Джикинс и Барбара Каринска) и за лучшую операторскую работу в цветном фильме (Джозеф Валентайн, Уильям В. Сколл и Уинтон Хок).

Фильм повествует о юной народной героине Франции времён Столетней войны Жанне д’Арк, убеждённой, что ей предначертано Господом спасти Францию от англичан.

В ролях 

 Ингрид Бергман — Жанна д'Арк
 Фрэнсис Салливан — Пьер Кошон
 Дж. Кэррол Нэш — граф Люксембург
 Уорд Бонд — Этьен де Виньоль
 Шепперд Страдвик — отец Масье
 Джин Локхарт — Жорж Тремуй
 Джон Эмери — герцог Алансон
 Лейф Эриксон — Жан де Дюнуа
 Сесил Келлауэй — Жан Ле Местр
 Хосе Феррер — Карл VII
 Селена Ройл — Изабелла д’Арк
 Роберт Бэррат — Жак д’Арк
 Джимми Лайдон — Пьер д’Арк
 Рэнд Брукс — Жан д’Арк
 Роман Боэн — Дюран Лаксар
 Айрин Рич — Екатерина Ройера
 Нестор Пайвы — Анри Ройера
 Джон Айрленд — капитан Жан де Буссак
 Генри Брэндон — капитан Жиль де Рэ
 Уильям Конрад — Гийом Эрар
 Джордж Кулурис — сэр Роберт де Бодрикур, губернатор Вокулер
 Рассел Симпсон — старик с трубкой
 Ричард Дерр — Жан де Мец, компаньон Жанны
 Алан Напье — граф Уорик
 Тейлор Холмс — Джон, епископ Авранше
 Джордж Зукко — констебль Клерво
 Франк Апулии — Николя Упвиль
 Фредерик Ворлок — герцог Бедфорд, регент Англии
 Герберт Рудли — Исамбард де ла Пьер
 Деннис Хой — сэр Уильям Гласдейл
 Ричард Ней — Шарль Бурбон
В титрах не указаны
 Джеймс Кирквуд — судья Мортемер
 Лестер Дорр — крестьянин

Восприятие и критика 
Убытки проката фильма составили около 2,48 млн долларов.

Одно из главных замечаний современных критиков — это то, что Бергман, которой на момент съёмок было 33 года, была почти вдвое старше, чем историческая Жанна д’Арк (позднее, в 1954 году, 39-летняя шведская актриса исполнила ту же роль в итальянском фильме Giovanna d’Arco al rogo) — однако рецензенты 1948 года не отмечали этот момент как негативный: в те времена актрисы взрослого возраста достаточно часто играли подростков, что считалось вполне обыденным, причем не только в американском кинематографе. Так, например, 24-летняя Дженнифер Джонс за подобную роль в фильме 1943 года «Песня Бернадетт» получила «Оскар» как лучшая актриса. В СССР в это же время Янина Жеймо играла «примерно 16-летнюю» Золушку в возрасте 37 лет.

Несколько рецензентов подвергли критике фильм за то, что он был медленным в плане развития сюжета и переполнен диалогами, что отметил, в частности, современный критик Леонард Мэлтин, который при этом не смотрел полную версию картины; по его словам, в фильме «недостаточно зрелищности, чтобы сбалансировать обилие диалогов».

Номинации и награды 
Несмотря на неудачный прокат и ряд критических отзывов на фильм, фильм был отмечен в мире кино, в частности:

Премия Национального совет кинокритиков США
 Включение в список «10 лучших фильмов» 1948 года

Премия Американской академии кинематографических искусств («Оскар»), 1949
Семь номинаций, в двух из которых фильм выиграл:
 Премия в категории «Лучшая операторская работа в цветном фильме» (Джозеф Валентайн, Уильям В. Сколл, Уинтон Хок)
 Премия в категории «Лучший дизайн костюмов в цветном фильме» (Дороти Джикинс,  Барбара Каринска)
 Номинация (шортлист) в категории «Лучшая женская роль» (Ингрид Бергман)
 Номинация в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Хосе Феррер)
 Номинация в категории «Лучшая работа художника-постановщика в цветном фильме» (Ричард Дэй, Кейси Робертс, Йозеф Киш)
 Номинация в категории «Лучший монтаж» (Фрэнк Салливан)
 Номинация в категории «Лучшая музыка для драматического или комедийного кино» (Хьюго Фридхофер)
 Специальная премия продюсеру фильма Уолтеру Вагнеру.

Премия «Бэмби» (Германия), 1950
 2-е место в категории «Лучшая женская роль» международной секции (Ингрид Бергман)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Исторические фильмы США
Исторические фильмы о XV веке
Военные фильмы США
Фильмы о Жанне д'Арк
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1948 года
Смертная казнь в фильмах